Memoria antifascista (subtitulat "Recuerdos en medio del camino") és un llibre de memòries escrit per Francisco Brotons Beneyto, militant històric del Partit Comunista d'Espanya (reconstituït) (PCE-r) i dels Grups de Resistència Antifeixista Primer d'Octubre (GRAPO).

L'obra, escrita durant la seva estada en diverses presons de l'Estat espanyol durant més de 25 anys a causa de la seva militància revolucionària, narra la vida de l'autor des de la seva infantesa a l'Espanya franquista. S'hi expliquen aspectes com la seva presa de consciència política, la seva activitat guerrillera contra el feixisme, les tortures que va patir a la presó i episodis com les vagues de fam que va protagonitzar juntament amb altres presos polítics, les converses del govern de José María Aznar amb els GRAPO o la seva espectacular fugida de la presó de Zamora el 1979.

Bibliografia 
 Brotons, Francisco. Memoria antifascista: Recuerdos en medio del camino. Navarra: Miatzen, 2002.

Referències 

Antifeixisme
Autobiografies
GRAPO